Die I liga (Schach) 1986 war die 17. Austragung der I liga und die 42. Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Polnischer Mannschaftsmeister wurde die Mannschaft von WKSz Legion Warszawa, während der Titelverteidiger MZKS Pocztowiec Poznań den elften Platz belegte und damit in die II liga abstieg. Aus der II liga waren KS Kolejarz Katowice und BBTS Włókniarz Bielsko-Biała aufgestiegen. Beide Aufsteiger erreichten den Klassenerhalt, hingegen musste neben MZKS Pocztowiec Poznań auch KS Maraton Warszawa absteigen.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der I liga (Schach) 1986.

Modus 

Die zwölf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier an sechs Brettern, dabei musste am sechsten Brett eine Frau aufgestellt werden. Die beiden Letzten stiegen in die II liga ab und wurden durch die Sieger der beiden Staffeln der II liga ersetzt. Über die Platzierung entschied zunächst die Summe der Zusatzpunkte aus der polnischen Jugendmannschaftsmeisterschaft (15 % der dort erreichten Punkte für Mannschaften, die in der I liga der Jugendmannschaftsmeisterschaft spielten, 10 % für Mannschaften, die in der II liga der Jugendmannschaftsmeisterschaft spielten, jeweils gerundet auf halbe Punkte) und der Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), danach die Anzahl der Brettpunkte und anschließend die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage).

Termin und Spielort 

Das Turnier wurde vom 18. bis 30. Oktober im schlesischen Porąbka gespielt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

Sportveranstaltung in Polen
I liga (Schach)
Schachveranstaltung 1986